El término Rozivka puede referirse a:

Rozivka (Bílgorod-Dnistrovski), pueblo en el raión de Bílgorod-Dnistrovski del óblast de Odesa (Ucrania). 
Rozivka (Podilsk), pueblo en el raión de Podilsk del óblast de Odesa (Ucrania).
Rozivka (Zaporiya), asentamiento urbano en el óblast de Zaporiya (Ucrania).